Erik Boström kan avse:

Erik Boström (organist)
Erik Boström (idrottare)
Erik Boström (arkitekt)
Erik Gustaf Boström